Sergueï Vladilenovitch Ponomarenko (en ) est un patineur artistique soviétique puis russe né le 6 octobre 1960. Il a représenté, en danse sur glace, l'Union soviétique puis la Russie, avec sa partenaire, et épouse, Marina Klimova.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec 2 partenaires :
 Tatiana Durasova (3 saisons : 1977-1980)
 Marina Klimova (12 saisons : 1980-1992)

Notes et références

Liens externes 
 

Patineur artistique russe
Patineur artistique soviétique
Champion du monde de patinage artistique
Champion olympique de l'Équipe unifiée
Champion olympique de patinage artistique
Naissance en octobre 1960
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Médaillé d'argent olympique soviétique
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1988
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992